Isadore ist ein männlicher Vorname. Er ist eine Variante von Isidore, die vor allem im englischen Sprachraum vorkommt.

Namensträger 
 Isadore Nathan Dubin (1913–1980), kanadisch-amerikanischer Pathologe
 Isadore Freed (1900–1960), US-amerikanischer Komponist
 Isadore Nathaniel Parker (1908–2011), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Isadore Perlman (1915–1991), US-amerikanischer Chemiker (Kernchemie, Kernphysik)
 Isadore Rudnick (1917–1997), US-amerikanischer Physiker
 Isadore (Dore) Schary (1905–1980), amerikanischer Filmproduzent
 Isadore M. Singer (1924–2021), US-amerikanischer Mathematiker
 Isadore Soifer (1910–1991), US-amerikanischer Komponist

Zwischenname
 Louis Isadore Kahn (1901–1974), US-amerikanischer Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Joseph Isadore Lieberman (* 1942), US-amerikanischer Politiker

Männlicher Vorname